Jort est une marque commerciale du secteur agroalimentaire  appartenant au groupe Lactalis désignant un fromage industriel suivant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée camembert de Normandie.

Notes et références

Liens externes 
  Portail groupe agro-industriel Lactalis
   Le point de vue de Lactalis sur le camembert au lait cru

Marque de fromage en France
Camembert (fromage)
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage industriel
Groupe Lactalis